Acrothamnus är ett släkte av ljungväxter. Acrothamnus ingår i familjen ljungväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ljungväxter
Acrothamnus